Kabitzsch steht für:

 Kabitzsch Verlag, deutscher Buchverlag
 Klaus Kabitzsch (* 1953), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kabisch
 Kabitz